Майлино — название населённых пунктов в Казахстане:

 Майлино — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Майлино — село в подчинении горадминистрации Лисаковска Костанайской области, ликвидировано в 2001 году.